Флаг муниципального образования Колча́новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации является официальным символом муниципального образования и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 10 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4044.

Описание 
«Флаг муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в зелёном, жёлтом, белом и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с оконечностью, устланный тремя червлёными брёвнами в пояс, поверх всего восстающий, шагающий золотой бобр с червлёным языком, держащий в передних лапах серебряный колчан, с тремя такими же стрелами».

Обоснование символики 

Село Колчаново — бывшая пристань Тихвинской водной системы на реке Сясь, исторически-центральное место группы поселений, сложившееся в излучине реки Сясь. Судоходство по реке осуществлялось вплоть до начала 60-х годов XX века. В прошлом крупный торговый купеческий центр. Село Колчаново с соседними деревнями издавна выполняло торговые функции и в XIX веке считалось одним из наиболее зажиточных в Новоладожском уезде.

Символ исторического центра лесоторговли, лесозаготовки и сплава леса — бобр, идущий по трём красным брёвнам. Золотой восстающий бобр — традиционный символ трудолюбия.

Колчан со стрелами — одна из версий происхождения топонима Колчаново. Изгиб реки Сясь в районе села напоминает по форме колчан, по другой версии — во времена Великого Новгорода здесь изготовляли колчаны.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла. В древнерусской традиции — красный — «красивый».

Зелёный цвет — символ радости, жизни, возрождение природы и плодородия, сельскохозяйственных угодий.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света, урожая. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания 

Флаги с изображением бобра
Флаги с изображением стрелы